Nasersorfik bezeichnet:
 Nasersorfik (Gletscher), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Nasersorfik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland